Дойчфайстриц () — ярмарочная община () в Австрии, в федеральной земле Штирия. Входит в состав округа Грац-Умгебунг. Входит в состав округа Грац-Умгебунг.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Инг.Хуберт Платцер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей общины () состоит из 21 места.

 АНП занимает 14 мест.
 СДПА занимает 7 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Штирии